Revolución de los Comuneros puede referirse a:

 La Guerra de las Comunidades de Castilla en 1520 y 1521.
 La Revolución comunera de Paraguay entre 1721 
 La Revolución de los comuneros en el Virreinato de Nueva Granada en 1781.
 La Revolución de los comuneros en Venezuela en 1781.